Павел Вячеславович Святенков (род. 17 октября 1975 года) — российский политолог и журналист.

Биография 

С  по 1984 год — ученик школы № 666 Советского района города Москва, с  по 1992 год — учился в школе № 504 Пролетарского района Москвы.  

С  по 1997 год — студент факультета политологии Международного независимого эколого-политологического университета.

В 1998 году окончил Московский государственный университет по специальности «политология». 

С 1998 по 2001 год — аспирант философского факультета МГУ (кафедра политического процесса в России). 

В 2011 году окончил Московский государственный институт международных отношений, по специальности «юриспруденция». 

С  по 2000 год — сотрудник Московского отделения Фонда развития парламентаризма в России.

В 2003 году — обозреватель отдела политики газеты «Консерватор».

С 2004 по 2009 год — сотрудник аналитического отдела Института национальной стратегии, редактор и постоянный автор Агентства политических новостей (АПН).

Член Молодёжной общественной палаты в 2005 — 2010 годах.

Автор ряда статей по современной политике и политологии; автор статей АПН, «Русского журнала», деловой газеты «Взгляд». С января 2017 года - колумнист русскоязычной версии сайта телеканала RT.

Награды 
 Лауреат премии журнала «Москва» (2009 год).

Труды

Книги

Примечания

Ссылки 
 Святенков Павел Вячеславович
 

Политологи по алфавиту
Политологи России
Выпускники МНЭПУ
Выпускники МГУ
Журналисты RT